Премьер-лига в сезоне 1995/96 — четвёртый сезон в истории английской Премьер-лиги, высшего дивизиона чемпионата Англии с 1992 года. В розыгрыше приняло участие 20 команд. Премьер-лигу в 3-й раз выиграл «Манчестер Юнайтед» (для клуба это был 10-й чемпионский титул в истории).

Клубы, вышедшие в Премьер-лигу 
В соответствии с решением о сокращении количества клубов-участников Премьер-лиги с 22 до 20, по итогам сезона 1994/95 в Премьер-лигу из Первого дивизиона вышло лишь два клуба: «Миддлсбро» и «Болтон Уондерерс».

Трансферы игроков 
Перед началом сезона был побит английский трансферный рекорд: «Ливерпуль» заплатил £8,4 млн за нападающего «Ноттингем Форест» Стэна Коллимора. Рекордную сумму за защитника заплатил «Ньюкасл Юнайтед», отдавший £4 млн за игрока «Уимблдона» Уоррена Бартона. «Арсенал» заплатил рекордные для клуба £7,5 млн за 26-летнего нападающего «Интера» Денниса Бергкампа. «Ньюкасл» потратил £6 млн за 28-летнего нападающего «Куинз Парк Рейнджерс» Леса Фердинанда.

Обзор сезона 
Борьба за чемпионский титул в Премьер-лиге этого сезона развернулась между клубами «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Накануне очной встречи двух команд, которая состоялась 27 декабря 1995 года, «Ньюкасл» лидировал в турнирной таблице с 10-ти очковым отрывом. «Манчестер Юнайтед» выиграл очную встречу со счётом 2:0, сократив своё отставание от «Ньюкасла» до 7 очков. Два дня спустя «красные дьяволы» выиграли у «Куинз Парк Рейнджерс» со счётом 2:1, сократив отставание от лидеров до четырёх очков. Но уже 1 января «Манчестер Юнайтед» проиграл «Тоттенхэму» со счётом 4:1, а затем сыграл с «Астон Виллой» ничью 0:0, после чего «Ньюкасл» лидировал в чемпионате уже с 12-ти очковым отрывом.

Вторая встреча между лидерами состоялась в начале марта, и вновь победу праздновал клуб из Манчестера, на этот раз благодаря точному удару Эрика Кантона. «Юнайтед» победил на выезде со счётом 1:0 и сократил своё отставание от «сорок» до одного очка. Перед финальным туром чемпионата «Манчестер Юнайтед» находился на вершине турнирной таблице, опережая «Ньюкасл» на два очка. Для победы в чемпионате «Ньюкаслу» нужно было побеждать «Тоттенхэм» и надеяться на поражение «Манчестер Юнайтед» от «Миддлсбро». Но «Манчестер Юнайтед» выиграл свой матч со счётом 3:0, а «Ньюкасл» сыграл с «Тоттенхэмом» вничью 1:1. Неделю спустя «Манчестер Юнайтед» праздновал победу в Кубке Англии, обыграв в финальном матче «Ливерпуль» благодаря единственному голу Эрика Кантона. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» стал первым клубом в футбольной истории Англии, которому удалось завоевать два чемпионских «дубля» (победы в чемпионате и Кубке Англии в одном сезоне).

Из Премьер-лиги по итогам сезона выбыли клубы «Болтон Уондерерс», «Куинз Парк Рейнджерс» и «Манчестер Сити», причём последний вылетел в самом последнем туре, когда не смогли обыграть «Ливерпуль».

Индивидуальные награды 
 Игроком года по версии футболистов был признан нападающий «Ньюкасла» Лес Фердинанд.
 Лучшим молодым футболистом года был признан 21-летний нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер, выигравший этот приз во второй раз подряд.
 Игроком года по версии Ассоциации футбольных журналистов был признан Эрик Кантона, который вернулся после восьмимесячной дисквалификации и забил за «Манчестер Юнайтед» 19 мячей во всех турнирах.
 Тренером года в Премьер-лиге был назван главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ежегодные награды

Игрок сезона английской Премьер-лиги 
Награду лучшему игроку сезона английской Премьер-лиги получил вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель.

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1995/96 английской Премьер-лиги на RSSSF

Англия
Англия
1995
Спорт в Великобритании в 1995 году
Спорт в Великобритании в 1996 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996